Sophrosyne () steht für:

 besonnene Gelassenheit, die Sokrates als menschliche Haupttugend hervorgehoben hat, siehe Besonnenheit
 Sophrosyne (Mythologie), die Personifikation der Gelassenheit in der griechischen Mythologie
 (134) Sophrosyne, ein Asteroid

Siehe auch:

en:Sophrosyne